La convention de Berne (du nom de la ville suisse de Berne) peut faire référence à : 
 la  convention de Berne de 1886, relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
 la  convention de Berne signée en 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, entrée en vigueur en 1982 ;
 la Convention internationale de Berne, sur le transport des marchandises par chemin de fer de 1890 ;
 la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne en 1980.

Références